Сен-Жерме́н-де-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 120 км на захід від Діжона, 55 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки

Посилання 

 Сен-Жермен-де-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ньєвр